Алексеенково — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Меняйловского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 15 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
В 1859 году в Бирюченском уезде — «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска», «при балке Матреновской», в 30 верстах от уездного города стоял большой «хутор владельческий Алексеенков» — 122 двора, 963 жителя (512 мужского и 451 женского пола).
 
Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Алексѣенкова" Матреногезевской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 1093, число дворов — 134.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)